Distrikt La Esperanza bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt La Esperanza (Santa Cruz), Distrikt in der Provinz Santa Cruz (Region Cajamarca)
 Distrikt La Esperanza (Trujillo), Distrikt in der Provinz Trujillo (Region La Libertad)